Sarabande (spanisch Zarabanda) bezeichnet:

 Sarabande, eine Tanzform und die Musik zu diesem Tanz
 Sarabande (Album), ein Album des Musikers Jon Lord
 Sarabande (Film), ein Fernsehfilm des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman
 Sarabande (Händel), ein bekanntes Musikstück von Georg Friedrich Händel
 Sarabande (Reiten), eine Lektion im Dressurreiten
 Die Sarabande, vierte Oper des österreichischen Komponisten Wolfram Wagner aus dem Jahr 2009